FV Biberach ist der Name folgender Sportvereine:
 FV Biberach, ein 1970 aus Fusion entstandener Fußballverein aus Biberach an der Riß 
 FV Biberach, ein 1935 gegründeter Fußballverein aus Biberach (Baden)